Republikeins Genootschap (1996), opgericht in 1996 door Pierre Vinken en in 2017 opgeheven.
Republikeins Genootschap (2017), opgericht in 1998 als 'Nieuw Republikeins Genootschap' en in 2017 hernoemd tot 'Republikeins Genootschap'.